Вурхис (, ) — фамилия голландского происхождения. 

Известные носители:
 Джейсон Вурхиз — вымышленный маньяк, главный герой серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е».
 Вурхис, Кларк (1871—1933) — американский художник.
 Вурхис, Ларк (род. 1974) — американская актриса, кинопродюсер, певица и фотомодель.
 Вурхис, Хорас (1901—1984) — американский политик.